Deux destroyers de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Urakaze :
 le , un destroyer de classe Urakaze lancé en 1915;
 le , un destroyer de classe Kagerō lancé en 1940 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine japonaise